«Согдиа́на» () — узбекистанский футбольный клуб из города Джизак. Назван в честь древней исторической области Согдиана.

В советское время в основном участвовал во Второй и Первой лигах чемпионата СССР. Победитель зоны «Средняя Азия» Второй лиги СССР 1979 года.

В дебютном сезоне Высшей лиги чемпионата Узбекистана в 1992 году «Согдиана» сенсационно стала бронзовым 

Наивысшее достижение в истории клуба — 2-е место в 2021 году.

3 раза был победителем и однажды — лауреатом серебряных медалей Первой лиги (ныне называется Про-лигой Узбекистана). 2-кратный обладатель Кубка ПФЛ Узбекистана.

Названия

Текущий состав

История  
Основан в 1970 году под названием «Джизак» (в некоторых источниках — ДСК). В том же году дебютировал в классе «Б» чемпионата СССР, заняв предпоследнее, 17-е место.

Начиная с 1973 года, участвовал во Второй лиге. В 1979 году смог получить путёвку в Первую лигу, в которой выступал до 1985 года. После вылета снова начал играть во Второй лиге (до распада СССР).

В Кубке СССР максимум добирался до 1/16 финала в сезоне-1985/86. Кроме того, в некоторые периоды клуб участвовал в чемпионате Узбекской ССР. В советское время являлся армейской командой.

После обретения Узбекистаном независимости в 1992 году был проведён 1-й чемпионат страны, и «Согдиана» была включена в Высшую лигу Узбекистана.

В том сезоне джизакцы сенсационно завоевали бронзовые медали (ташкентский «Пахтакор» и ферганский «Нефтчи» разделили чемпионство из-за одинакового количества набранных очков, поэтому серебряные медали не были вручены никому).

Вплоть до 2002 года «Согдиана» выступала в Высшей лиге, но заняв последнее, 16-е место, вылетела в Первую лигу чемпионата Узбекистана.

В сезоне-2003, победив в турнире Первой лиги, она вернулась в Высшую лигу, однако уже по итогам 2006 года вновь выбыла в Первую лигу.

Через сезон «Согдиана» опять сумела пробиться в Высшую лигу, но затем ещё дважды вылетала и возвращалась в высший дивизион страны, став тем самым «клубом-лифтом». При этом в 2011 и 2012 годах выигрывала Кубок ПФЛ Узбекистана.

С сезона-2013 до настоящего времени беспрерывно выступает в Высшей лиге (ныне — Суперлиге Узбекистана. В 2018 году «Согдиана» заняла 11-е место среди 12 клубов.

В 2021 году завоевала серебряные медали чемпионата Узбекистана.

Статистика выступлений

СССР

Узбекистан

Достижения

СССР 
5-я зона («Средняя Азия») Второй лиги чемпионата СССР —  Победитель (1979).

Чемпионат Узбекской ССР —  Победитель (1972).

Узбекистан 
Высшая лига:
  2-е место (2021).
  Бронзовый призёр (1992).

Первая лига:

 Победитель — 3 раза (2003, 2007, 2012).

 2-е место (2010).

Кубок ПФЛ Узбекистана:

 Обладатель — 2 раза (2011, 2012).

Домашний стадион 

Команда проводит домашние матчи на стадионе «Согдиана», который был построен и открыт в год основания клуба (1970).

Стадион вмещает 11 650 зрителей и является частью крупного спортивного комплекса «Согдиана». Был капитально реконструирован в 1997 и в 2013-2015 годах.

Главные тренеры 
Данные неполные.

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт клуба
 Информация о клубе на сайте transfermarkt
 Информация о клубе на сайте wildstat.ru
 Информация о клубе на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Узбекистана
Спорт в Джизаке